C24 può riferirsi a:

Astronomia 
C24, designazione del catalogo Caldwell di NGC 1275, una galassia visibile nella costellazione di Perseo

Codici 
C24, codice dell'osservatorio astronomico di Seveso
C24, codice ECO della difesa berlinese nella partita di alfiere, un'apertura degli scacchi

Altro 
HMS C24, sommergibile della classe C della Royal Navy
Sauber C24, vettura di Formula 1